Tommen Baratheon é uma personagem fictícia  da série de livros de fantasia As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens principais da série de televisão adaptada da literatura Game of Thrones. Ele é introduzido em ambas as mídias como o mais novo dos filhos do Rei Robert Baratheon e de Cersei Lannister, na verdade produto do incesto de sua mãe com seu tio Jaime Lannister, ele se torna o rei dos Sete Reinos de Westeros ainda criança, depois da morte de seu irmão mais velho Joffrey Baratheon. Na série de televisão ele é interpretado por Callum Wharry nas duas primeiras temporadas e por Dean-Charles Chapman nas temporadas 4,5 e 6.

Perfil
Com nove anos de idade quando a saga começa nos livros, o príncipe Tommen Baratheon é o o irmão mais novo de Joffrey Baratheon e de Myrcella Baratheon, e segundo na linha do trono. Oficialmente o filho mais novo do rei Robert Baratheon, ele na verdade é filho de Cersei com o irmão Jaime Lannister, assim como seus dois irmãos, mas não sabe disto e acredita que Robert é seu pai. De natureza boa como a irmã, faz um grande contraste com o irmão mais velho e é muito ligado ao tio Tyrion. Ele é descrito como gordo, doce e de personalidade fraca, indeciso e influenciável, embora tente muito superar isto. Ele ama seus gatinhos e tem um coração amável.

Biografia

Série literária 
Tommem é um personagem secundário durante toda a saga, sua ações são descritas pelos olhos dos outros, como sua mãe Cersei, seu tio Tyrion e Sansa Stark. Em A Storm of Swords, ele é coroado rei após a morte de seu irmão Joffrey envenenado e casa com a viúva dele, Margaery Tyrell. Uma criança submissa, como resultado faz tudo que lhe mandam fazer e Cersei governa como quer através dele. Margaery, porém, começa a manipulá-lo para resistir aos desejos e ordens da mãe.

Série de televisão 
Na primeira temporada, ainda muito criança, Tommen aparece rapidamente como pouco mais que um figurante, sempre com os pais ou os irmãos. Ele não aparece na terceira temporada.

2ª temporada (2012) 
Quando Myrcella é enviada de navio para  Dorne, como parte da aliança de casamento entre os Lannister e os Martell, Tommy chora, pelo qual é castigado pelo irmão Joffrey. Durante a Batalha de Blackwater, em que Stannis Baratheon ataca Porto Real em busca do trono, Cersei se prepara para dar ao filho um frasco com um veneno para um morte rápida e indolor para evitar a brutalidade que se seguiria em caso de derrota, até que Tywin anuncia que os Lannisters venceram a batalha.

4ª temporada (2014) 
Tommen está presente no casamento entre Joffrey e Margaery Tyrell, quando o irmão morre envenenado durante o banquete que se segue. Ele também vai ao funeral de Joffrey, onde o avô Tywin Lannister lhe fala das obrigações que se seguirão como novo rei e da necessidade de um casamento. Ignorando os olhares raivosos de Cersei, Margaery visita Tommen uma noite onde ele lhe mostra seu gatinho Ser Pounce e conta que ele e Joffrey não se davam bem; isto faz com que os dois criem um vínculo pelo alívio mútuo de se verem livres dele e Tommen diz que gostaria que Margaery o visitasse novamente. Ela se vai, mas antes lhe dá um beijo na testa. Uma cerimônia se segue na Fortaleza Vermelha onde o Alto Septão oficialmente coroa Tommen como rei dos Sete Reinos. Durante o julgamento do tio Tyrion, ele não comparece, provavelmente por conselho do avô.

5ª temporada (2015) 
Durante o velório do corpo de seu avô falecido, Tommen é abordado por Margaery que lhe fala algumas palavras e pega levemente na sua mão, observada de longe por Cersei.Os dois vem a se casar e Margaery tenta manipular Tommen para mandar Cersei de volta para o Rochedo Casterly. Quando ele atende a esposa, Cersei imediatamente começa a planejar para se livrar dos Tyrell através do Alto Pardal e da Fé Militante, conseguindo que eles prendam Loras Tyrell por homossexualismo e Margaery por cumplicidade com o irmão. Entretanto, seu plano tem um revés e ela também é presa. Tommen cai em depressão e se recusa a comer.

6ª temporada (2016)
Tommen confina a mãe na Fortaleza Vermelha após ela ser libertada enquanto aguarda julgamento para protegê-la da Fé Militante. Porém, ele é manipulado pelo Alto Pardal para fazer uma aliança entre a Coroa e a Fé; também aconselhado pelo Alto Pardal, ele abole o costume do julgamento por combate, substituindo-o pelo julgamento da Fé, impedindo Cersei de exigi-lo. Ao invés de participar de seu julgamento, Cersei e seus aliados detonam uma explosão de fogo vivo sob o Septo de Baelor matando os Tyrell, o Alto Pardal e os integrantes da Fé Militante. Impedido de sair dos seus aposentos por Gregor Clegane, Tommy assiste a explosão da janela do palácio. Após ser informado por um servo da morte de Margaery, ele se suicida pulando da janela da Fortaleza Vermelha. Cersei manda que ele seja cremado e assume a coroa dos Sete Reinos.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Referências e notas:

|}

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Reis fictícios